Adagio for Strings puede referirse a:
 «Adagio for Strings», obra musical para orquesta de cuerdas compuesta por Samuel Barber;
 «Adagio for Strings», canción del disc-jockey neerlandés Tiësto.